La Deuxième Vie est un roman écrit par Anique Poitras, paru en 1994.

Résumé 
Le roman raconte l'histoire d'une jeune fille, Sara, qui a perdu son amoureux, Serge, dans un accident de voiture. Elle a été en dépression toute l'année et n'a jamais eu le courage d'aller porter des fleurs sur sa tombe. Quand finalement elle décide d'y aller, elle voit Serge qui lui dit de venir le rejoindre là-bas. Cette nuit-là, Sara quitte temporairement son corps et Serge vient la chercher. Il lui dit : . Un mois après son séjour à l'hôpital, Sara rentre de nouveau à la maison et la vie normale recommence, sauf qu'elle s'ennuit de Serge. Tout va pour le mieux quand sa mère apprend qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle meurt quelques mois plus tard. Sara est donc obligée d'aller vivre avec son père en Ontario. C'est à partir de ce moment que Sara décide d'essayer de vivre heureuse. Elle laisse finalement Serge traverser la lumière blanche.

Roman québécois
Roman canadien paru en 1994